Sainte-Colombe est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme et seigneurie 
Sainte-Colombe est un patronyme ou une seigneurie, possédé notamment par :
 Jean de Sainte-Colombe dit « Monsieur de Sainte-Colombe », compositeur baroque et violiste du .
 Pierre de Massiac, seigneur de Sainte-Colombe, ingénieur militaire français du .

Communes françaises 
Sainte-Colombe est le nom de nombreuses communes ou anciennes communes françaises : 

 Sainte-Colombe dans les Hautes-Alpes
 Sainte-Colombe dans la Charente
 Sainte-Colombe dans la Charente-Maritime
 Sainte-Colombe ancienne commune de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Lalinde
 Sainte-Colombe dans le Doubs
 Sainte-Colombe dans la Gironde
 Sainte-Colombe en Ille-et-Vilaine
 Sainte-Colombe, ancienne commune de l'Indre, aujourd'hui intégrée à Bouges-le-Château
 Sainte-Colombe dans les Landes
 Sainte-Colombe dans le Lot
 Sainte-Colombe dans la Manche
 Sainte-Colombe, dans le Rhône, aussi appelée non officiellement « Sainte-Colombe-lès-Vienne »
 Sainte-Colombe, ancienne commune de la Sarthe, aujourd'hui intégrée à La Flèche
 Sainte-Colombe, dans la Seine-Maritime
 Sainte-Colombe, en Seine-et-Marne
 Sainte-Colombe, dans l'Yonne
 Sainte-Colombe-de-Duras, en Lot-et-Garonne
 Sainte-Colombe-de-la-Commanderie dans les Pyrénées-Orientales
 Sainte-Colombe-de-Montauroux dans la Lozère
 Sainte-Colombe-de-Peyre dans la Lozère
 Sainte-Colombe-de-Villeneuve, en Lot-et-Garonne
 Sainte-Colombe-des-Bois dans la Nièvre
 Sainte-Colombe-en-Auxois dans la Côte-d'Or
 Sainte-Colombe-en-Bruilhois, en Lot-et-Garonne
 Sainte-Colombe-la-Commanderie dans l'Eure, anciennement dénommée Sainte-Colombe-la-Campagne
 Sainte-Colombe-la-Petite, ancienne commune de l'Orne, aujourd'hui intégrée à Saint-Léonard-des-Parcs
 Sainte-Colombe-près-Vernon dans l'Eure
 Sainte-Colombe-sur-Gand dans la Loire
 Sainte-Colombe-sur-Guette dans l'Aude
 Sainte-Colombe-sur-l'Hers dans l'Aude
 Sainte-Colombe-sur-Loing dans l'Yonne
 Sainte-Colombe-sur-Seine dans la Côte-d'Or

 Dérivés
 Cons-Sainte-Colombe, en Haute-Savoie

 Lieux-dits
 Sainte-Colombe, hameau des Yvelines, partagé entre les communes de Bazemont et d'Aubergenville
Hameau de la Sainte-Colombe, hameau du Gard, partagé entre les communes de Remoulins et Sernhac

Édifices 
 Abbaye Sainte-Colombe de Saint-Denis-lès-Sens

Autres 
 La brasserie Sainte-Colombe, une entreprise de production de bières fondée à Sainte-Colombe en Ille-et-Vilaine

Référence

Voir aussi 
 Sainte-Colome
  en Andorre et Catalogne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme